Szabótelep  a következőket jelentheti:

 Csepel-Szabótelep
 Pesterzsébet-Szabótelep